

Гранатомети

Протитанкові ракетні комплекси

Танки

Бронетранспортери

Бронеавтомобілі

Артилерія

Системи протиповітряної оборони

Інженерна техніка

Автомобільна техніка

Див. також 
 Оснащення Сухопутних військ Польщі

Примітки

Посилання 

Ізраїль
Сухопутні війська Ізраїлю